Bazancourt kan syfta på:

 Bazancourt, Marne – fransk kommun i departementet Marne
 Bazancourt, Oise – fransk kommun i departementet Oise

Personer 

 Jean-Baptiste Lecat de Bazancourt (1767–1830), fransk general
 César Lecat de Bazancourt (1810–1865), fransk litteratör

Se även 

 Bazincourt
 Bazoncourt